State Street est un nom de rue courant dans les villes américaines. Dans des cités comme Boston, ses rues se nommaient souvent « King Street », elles furent rebaptisées en State Street, après la Révolution américaine.

Parmi les State Streets les plus connues on peut citer:

State Street, à Chicago;
State Street, à Érié;
State Street, à Madison;
State Street, à Santa Barbara;
State Street, à Salt Lake City.

State Street peut aussi faire référence à:
State Street Corporation, une société d'investissement américaine fondée en 1792.